Kvandal ist der Familienname folgender Personen:

 Eirin Maria Kvandal (* 2001), norwegische Skispringerin
 Johan Kvandal (1919–1999), norwegischer Komponist, Organist und Musikkritiker